Михаи́л Усти́нов:
 Устинов, Михаил Андрианович (1755—1836) — русский предприниматель, миллионер.
 Устинов, Михаил Михайлович (1800—1871) — русский дипломат, тайный советник.